«Локомотив» — белорусский футбольный клуб из Гомеля. Основан в 2008 году. Выступает в Первой лиге Чемпионата Беларуси. В сезоне 2013 года занял 1-е место во Второй лиге. В 2015 и 2019 годах игроки «Локомотива» представляли сборную Белоруссии на победных турнирах Кубка мира по футболу среди железнодорожников.

Главный тренер Павел Кречин в сезоне 2015 года стал самым играющим тренером в мире, сыграв за команду в 29 матчах и забив 2 гола.

Предыдущие названия 
 2008—2011 — «Гомельжелдортранс-НОД-4»
 2011—2017 — «Гомельжелдортранс»
 с 2017 — «Локомотив»

Главные тренеры

Состав

Поставщики формы и титульные спонсоры

Статистика выступлений

Чемпионаты Белоруссии

Кубки Белоруссии

Примечания

Ссылки 
 Официальное сообщество «ВКонтакте» ФК «Локомотив»
 [sportnaviny.com/sbornaya-belarusi-stala-dvukratnym-chempionom-mira-po-futbolu-sredi-zheleznodorozhnikov/ Сборная Белоруссии стала чемпионом мира по футболу МССЖ]
 [sportnaviny.com/oficialno-futbolisty-gomelzheldortransa-stali-igrokami-futbolnogo-kluba-lokomotiv/ Футболисты «Гомельжелдортранса» стали игроками футбольного клуба «Локомотив»]

Футбольные клубы Белоруссии
Спортивные клубы Гомеля